A Liga dos Campeões Feminina da UEFA é a única competição de futebol para equipes femininas da UEFA. A competição começou a ser disputada em 2001-02 com a designação de Copa Feminina da UEFA..

História 
A competição foi criada em 12 de outubro de 2001, o torneio foi jogado inicialmente como um evento de oito equipes disputada em forma de eliminatórias e foi batizada  como UEFA Women's Cup. Em 11 de Dezembro de 2008, a UEFA anunciou que esta
competição seria renomeada para UEFA Women's Champions League.

Para além da renomeação foram efectuadas alterações na lista de acesso passando a ter acesso os vice-campeões das ligas melhor classificadas no ranking bem como garantindo uma vaga para o campeão europeu em título, caso não se qualificasse via campeonato.
Foi também estabelecido que a final teria lugar na mesma cidade que a competição masculina, a Liga dos Campeões da UEFA, o que se manteve até 2018.Europe,

Estrutura 
O torneio conta com uma fase de grupos com 16 equipes, que irá envolver quatro grupos de quatro e que comporta jogos em casa e fora. Os dois primeiros classificados de cada agrupamento avançam para a fase mata-mata, com as quartos-de-final e as semi-finais a serem disputadas ao longo de duas mãos, antes da final que será realizada em sede neutra e em jogo único. Quatro equipes se classificam directamente para a fase de grupos, com as 12 restantes vagas a serem decididas por dois caminhos: Caminho dos Campeões (7 vagas) e o Caminho da Liga (5 vagas). Ambos os caminhos terão o mesmo formato. A primeira qualificatória será jogada como mini-torneios de eliminatórias de quatro equipes, com os vencedores da final se classificando para segunda eliminatória. A segunda qualificatória será jogada num sistema de eliminatórias a duas mãos.

Classificação 
A classificação para esta competição é decidida através das posições dos clubes nos respectivos países, através de um sistema de cotas. Os países com os campeonatos mais fortes têm mais vagas na competição.

Existe uma exceção a esta regra: o atual vencedor da Liga dos Campeões tem acesso direto à fase de grupos.

Campeões

Sede das finais

Por país

Por estádio

Artilharia 

Estas são as 10 maiores artilheiras da história da Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA:

Em negrito as jogadoras ativas na competição na temporada 2021-22.

Transmissão

Global 
Em junho de 2021, a UEFA anunciou um acordo com o DAZN e o YouTube para a transmissão da Champions League Feminina. O contrato começa a partir da temporada 2021–22, todas as 61 partidas do torneio serão transmitidas ao vivo no serviço de streaming e no canal da plataforma no YouTube para o mundo inteiro. Já na temporada de 2023–24 a 2024–25, as partidas continuarão ao vivo no DAZN, porém apenas 19 delas serão disponibilizadas gratuitamente no canal no YouTube. O contrato não vale somente para alguns países do Oriente Médio e do Norte Africano, nesses países o campeonato é exibido pela BeIN Sports.

No Brasil 
Até a temporada 2020–21, a ESPN Brasil transmitiu a grande final da competição. Na edição de 2019–20, o canal também transmitiu todos os jogos das quartas de final e semifinal do torneio.

Ver também 
 Liga dos Campeões da UEFA
 Liga Europa da UEFA
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Supercopa da UEFA
 Liga Jovem da UEFA

Ligações externas 
Site oficial da competição

 
Competições da UEFA